Молла́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Люр-Сюд. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70351.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Безансона, в 17 км к востоку от Везуля.

По территории коммуны протекают небольшие реки Лозен () и Прери ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 244 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 166 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 129 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 129 активных жителей работали 118 человек (67 мужчин и 51 женщина), безработных было 11 (3 мужчины и 8 женщин). Среди 37 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Гранд-фонтан («Большой фонтан»; 1822 год). Исторический памятник с 2008 года
 Общественная прачечная в центре деревни (1849 год). Исторический памятник с 2008 года
 Общественная прачечная Бюрьо (1822 год). Исторический памятник с 2008 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона